A Equipe Eslovena de Copa Davis representa Eslovênia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Slovenian Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Eslovena)

Eslovenia